Kaalamaniemi är en udde i Finland. Den ligger i Muonio i den ekonomiska regionen  Fjäll-Lappland  och landskapet Lappland, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Kaalamaniemi.  Trakten runt Kaalamaniemi är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. I omgivningarna runt Kaalamaniemi växer huvudsakligen  

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Lappland, Finland
Muonio